Köbelberg ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Köbelberg (Gemeinde Ehrenhausen), Ortsteil von Ehrenhausen an der Weinstraße, Bezirk Leibnitz, Steiermark

 Köbelberg (Sankt Gallen) 1087 m, Berg in Sankt Gallen